Enik ist

der Name eines Unternehmens, siehe Enik (Fahrradhersteller)
der Künstlername eines Musikers, siehe Enik (Musiker)
eine Figur aus der Science-Fiction-Fernsehserie Im Land der Saurier